Kabos László (1894–1937) színművész
 Kabos László (1923–2004) színművész (a „kis” Kabos)